Le terme secret partagé peut désigner :

 en médecine, un secret médical partagé, un secret médical partagé par une équipe de soignants ;
 en cryptographie, un secret partagé, une donnée connue seulement des parties impliquées dans une communication sécurisée.

Voir aussi